8 Armia Pancerna (ZSRR)
 8 Dywizja Pancerna (III Rzesza)